Brandon Segal (né le  à Richmond, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Durant sa carrière de cinq saisons junior avec les Hitmen de Calgary, il a été repêché par les Predators de Nashville sans toutefois signer de contrat avec ce club de la Ligue nationale de hockey. Il fait ses débuts professionnelles lors de la saison 2003-2004 avec les Admirals de Milwaukee avec lesquels il remporte la Coupe Calder cette même saison.

Il y joue quelques saisons avant de changer à plusieurs reprises de clubs. Il dispute ses premières parties dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay en 2008-2009 puis joint brièvement les Kings de Los Angeles. Il fait ensuite partie de l'organisation des Stars de Dallas durant deux saisons avant de signer à l'été 2011 avec les Blackhawks de Chicago. En 2009, il participe aussi au Match des étoiles de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 ||Ice Hawks de Delta ||PIJHL ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1999-2000 ||Hitmen de Calgary ||LHOu ||44 ||2 ||6 ||8 ||76 ||13 ||1 ||1 ||2 ||13
|-
|2000-2001 ||Hitmen de Calgary ||LHOu ||72 ||16 ||11 ||27 ||103 ||12 ||1 ||1 ||2 ||17
|-
|2001-2002 ||Hitmen de Calgary ||LHOu ||71 ||43 ||40 ||83 ||122 ||7 ||1 ||4 ||5 ||16
|-
|2002-2003 ||Hitmen de Calgary ||LHOu ||71 ||31 ||27 ||58 ||104 ||5 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|2003-2004 ||Hitmen de Calgary ||LHOu ||28 ||18 ||12 ||30 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||44 ||11 ||10 ||21 ||54 ||13 ||2 ||1 ||3 ||21
|-
|2004-2005 ||IceHogs de Rockford ||UHL ||10 ||5 ||4 ||9 ||27 ||11 ||11 ||5 ||16 ||10
|-
|2004-2005 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||59 ||7 ||8 ||15 ||45 ||3 ||1 ||0 ||1 ||11
|-
|2005-2006 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||79 ||18 ||15 ||33 ||124 ||21 ||1 ||2 ||3 ||16
|-
|2006-2007 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||77 ||20 ||9 ||29 ||84 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2007-2008 ||Pirates de Portland ||LAH ||54 ||5 ||9 ||14 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Admirals de Norfolk ||LAH ||22 ||7 ||6 ||13 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||69 ||26 ||26 ||52 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||21 ||6 ||8 ||14 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||25 ||1 ||1 ||2 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Stars de Dallas ||LNH ||19 ||5 ||5 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Stars du Texas ||LAH ||30 ||7 ||10 ||17 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Stars de Dallas ||LNH ||46 ||5 ||5 ||10 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || IceHogs de Rockford ||LAH || 52|| 13|| 12|| 25|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Admirals de Norfolk ||LAH || 8|| 5|| 6|| 11|| 6|| 18|| 5|| 4|| 9|| 17
|-
|2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Whale du Connecticut ||LAH || 73|| 24|| 20|| 44|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Rangers de New York || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Bears de Hershey ||LAH || 63|| 17|| 27|| 44|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || KHL Medveščak Zagreb || KHL ||54 ||10 || 15|| 25|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Nürnberg Ice Tigers || DEL ||47 ||12 ||12 ||24 ||61 ||12 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
| 2016-2017 || Nürnberg Ice Tigers || DEL ||52 ||16 ||16 ||32 ||46 ||13 ||4 ||2 ||6 ||6
|-
| 2017-2018 || Nürnberg Ice Tigers || DEL ||52 ||13 ||14 ||27 ||16 ||12 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
| 2018-2019 || Nürnberg Ice Tigers || DEL ||42 || 7 || 8 || 15 || 34 || 4 || 2 || 0 || 2 || 0 	

| 103 || 11 || 11 || 22 || 85 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2004 : remporte la Coupe Calder avec les Admirals de Milwaukee
2009 : participe au Match des étoiles

Références 

Naissance en juillet 1983
Naissance à Richmond (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars du Texas
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bears de Hershey
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb